Damas kan som auktorsförkortning betyda:

 Hubert Damas
 Kipiro Q. Damas

Robotskapade auktorsförkortningar